Andrés Romero (golfer) (1981), een Argentijnse golfer
 Andrés Fabricio Romero (1989), een Argentijnse voetballer
 Andrés Antonio Romero (1967), een Chileense voetballer en voetbalcoach